Deux prix littéraires ont été nommés d’après John W. Campbell :
 le prix John-Wood-Campbell du meilleur nouvel écrivain, renommé le prix Astounding du meilleur nouvel écrivain depuis 2019, remis à l'occasion de la Worldcon, récompensant un écrivain de science-fiction ;
 le prix John-Wood-Campbell Memorial, remis à l’université du Kensas pour une œuvre de science-fiction parue dans l’année.